16e Gemotoriseerde Korps (Wehrmacht) - Duitse legeneenheid
 16e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid